Кенске Андо  — лектор японского языка в Санкт-Петербургском университете (1881-1884).

Биография 
До приезда в Россию имел японскую учёную степень и работал преподавателем и смотрителем казённокоштных студентов в японском университете. В Санкт-Петербург прибыл в свите японского посольства для совершенствования в юридических науках, с этой целью посещая в качестве вольнослушателя лекции юристов университета. Изучил русский язык в совершенстве, говорил и писал на нём не только свободно, но и изящно. В японском посольстве занимал должность помощника секретаря. Уволенный из посольства при сокращении штатов, Андо не вернулся на родину, как требовалось по окончании срока заграничной командировки, а остался в России для дальнейшего совершенствования знаний. Университет, руководствуясь представлением Министерства иностранных дел о важности преподавания японского языка на факультете восточных языков для дипломатической службы, пригласил (1881) Андо читать на факультете японский язык и преподавать студентам китайскую каллиграфию в качестве вольнонаёмного преподавателя.

Принятый вновь на службу в японское посольство (1883), на этот раз секретарём, Андо не только не прекратил преподавание языка в университете, но вёл его безвозмездно в течение двух лет, за что был награждён Орденом Св. Станислава 2-й степени. Андо вернулся в Японию (1884), где был назначен заместителем областного прокурора.

Сочинения:
 Очерки Кореи по японским источникам. // «Морской сборник» №6, июнь 1882
 Очерки истории японского уголовного права и судопроизводства. Перевод с японского. Издано по распоряжению императорского японского посланника в Санкт-Петербурге. г. Ханабуса. СПб. 1885
 Лист японской хрестоматии, писанный (азбукой) катаканой и тексты (В первом томе китайской хрестоматии проф. В. П. Васильевва).

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета